Ołeksandr Moroz (ur. 1944) – ukraiński polityk
 Ołeksandr Moroz (1961-2009) – ukraiński szachista